Granström est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Håkan Granström (né en 1962), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Holger Granström (1917–1941), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Jonathan Granström (né en 1986), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Konrad Granström (1900–1982), gymnaste artistique suédois ;
  (né en 1942), footballeur suédois ;
 Martina Granström (née en 1991), nageuse suédoise ;
  (1887–1941), gymnaste finlandais.

Notes et références